Łazy (stad) - kleine Poolse stad in de gemeente Łazy in het district Zawierciański
 Łazy (gemeente) - Poolse gemeente in het district Zawierciański
 Łazy (powiat Jarosławski) - dorp in de Poolse gemeente Radymno in het district Jarosławski
 Łazy (powiat Krakowski) - dorp in het Poolse district Krakowski